Dit is de wereldranglijst voor mannen van november 2017 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 23 november 2017.

Mannen 11